Натуральне число 755
 755 рік до нашої ери
 755 рік нашої ери